Świelubie ist der Name

 eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Kołczygłowy, siehe Świelubie (Kołczygłowy)
 eines Dorfes in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Dygowo, siehe Świelubie (Dygowo)